Rohrkröte ist eine der deutschsprachigen Bezeichnungen für zwei verschiedene Krötenarten:
 die Kreuzkröte (Epidalea calamita, früher Bufo calamita), wegen ihrer Lebensweise in Schilfrohrbeständen
 die Aga-Kröte (Rhinella marina, früher Bufo marinus), wegen ihres Einsatzes in Zuckerrohrplantagen